Токай () — город в Венгрии. Находится в медье Боршод-Абауй-Земплен (Северная Венгрия) на берегу р. Тиса. Расстояние до Мишкольца, административного центра медье, составляет 54 км. Численность населения на 1 января 2014 года —  человек.

Город Токай — центр винодельческого региона Токай-Хедьялья, в котором производится одноимённое вино. Регион включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

География 
Он расположен в 54 км к востоку от Мишкольца, в знаменитом винодельческом регионе Токай, у слияния двух рек Тиса и Бодрог, у подножия Лысой горы, напротив Ракамаза в Тисе. В развитии города сыграла не только его роль в производстве вина и продаже вина, но и его местоположение в качестве транспортного узла. Токай был самыми важными воротами для движения колесниц между Восточным нагорьем и Великой восточной равниной.

История 
Винодельческий район впервые упоминается под названием Токай в 1067 году. Сам город впервые упоминается в документах в 1353 году. Его первым замком был мотт и бейли, который был разрушен во время вторжения монголов в Венгрию. К XIV веку в городе уже был каменный замок, принадлежащий усадьбе Диосгёр.

После 1450 года Токай был собственностью семьи Хуньяди, поэтому после того, как Матиас Хуньяди стал царем, город стал королевским имением. В 1705 году Франциск II Ракоци приказал разрушить замок.

После Австро-Венгерского компромисса 1867 года город процветал, но когда начались мировые войны, он серьёзно пострадал, потерял свое значение и статус города. Даже его роль в торговле вином перешла к Шаторайуйхели.

Токай снова получил статус города в 1986 году, и он снова начал процветать. Сейчас город является популярной туристической достопримечательностью.

Токайские вина 

Винные погреба в Токае построены 500—700 лет назад и обладают идеальным уровнем влажности воздуха и постоянной температурой в 10-12 °C. Сам провинциальный городок Токай в народе называют «многоэтажным», но его «этажи» уходят не вверх, а под землю, вниз. Длина токайских подвалов составляет 40 км. Стены погребов покрыты плесневым грибком Cladosporium cellare, мягкой тёмно-серой плесенью, в которой, если потрогать, утопают руки. Грибок питается алкоголем, испаряющимся из винных бочек. Эта подвальная плесень создаёт в погребах специальный микроклимат, придающий токайским винам их уникальный аромат.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Венгрии
Города на Тисе